Le Rouge et le Noir (1830), roman français de Stendhal ;
 Le Rouge et le Noir (Il rosso e il nero) (1920), film italien de Mario Bonnard ;
 Le Rouge et le Noir (Der geheime Kurier), (1928), film allemand de Gennaro Righelli ;
 Le Rouge et le Noir (Il corriere del re) (1947), italien de Mario Bonnard ;
 Le Rouge et le Noir (1954), film franco-italien de Claude Autant-Lara ;
 Le Rouge et le Noir (1961), téléfilm français de Pierre Cardinal ;
 Le Rouge et le Noir (Красное и чёрное), (1976), film russe de Sergueï Guerassimov ;
Le Rouge et le Noir (1997), téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe ;
 Le Rouge et le Noir (2016), opéra-rock de François Chouquet et Laurent Seroussi.

Homonymie